Сызгы () — племя финно-угорского происхождения в составе айлинской группы башкир.

Этническая история 
Будучи финно-уграми по происхождению, сызгинцы тюркизировались ещё в древнебашкирской среде, под которой надо скорее всего понимать этнический синтез юрматыно-юрмийских и баджгардо-бурджанских племен.

Этноним «сызгы» финно-угорского происхождения. Согласно В. Ф. Генингу, может сопоставляется с самодийским словом «сыски» («лодка»).

Этническая история племени сызгы тесно связана с историей айлинской группы башкир. В конце I тыс. н. э. они были вовлечены в процесс формирования древнебашкирского этноса, а в начале II тысячелетия из юго-западного Приуралья сызгинцы вместе с айлинцами переселяются в северные и северо-восточные регионы Башкортостана. В более поздние времена, племя сызгы занимали земли по реке Ай, в Зауралье, и далее переместились на север.

В конце XVIII века часть вотчинных земель сызгинцев была отобрана под горные заводы и города Красноуфимск, а на остальные земли ими были припущены татары и марийцы, что способствовало значительному этническому смешению с ними. Потеряв значительное количество своих земель, составлявших материальную основу существования рода-волости, сызгинцы постепенно теряли свои этнические особенности, растворяясь среди других этносов.

Расселение 
Башкиры Сызгинской волости владели своими вотчинными землями по грамоте царя Алексея Михайловича от 1652 года. В состав вотчины входили и земли в верховьях реки Уфа.

В 1697 году сызгинцами получена Сберегательная грамота от Петра I. В прошении их доверенного лица Иликея Бикбаева говорилось, что:«..В прошлых годах владели деды и отцы их вотчинною землею и сенными покосы и рыбными ловли с озеры и ыстока и бортным угодьем и хмелевым щипаньем и з бобровыми гоны и кунишным и всякими звериными ловлями в Уфимском уезде по Сибирской дороге вверх по Уфе реке по обе стороны, верхнея межа Карамалий исток, а по другую сторону Уфы реки Березовый мыс, а нижнея межа — речка Чечат по обе стороны, а по другую сторону Уфы реки речка Беолом(ш) по обе стороны, а те де… вотчинною землею и вышеписанными всякими угодья владеют они, а в ту их вотчину выезжают насильством разных городов всякие русские люди и в той их вотчине землю пашут и всякие налоги и обиды чинят и нам, великому государю, пожаловати б их велить на ту их вотчинную землю послать с Уфы дворянина и подьячего, чтобы описать их землю… и велено от сторонних людей отмежевать их землю по старым урочищам как владели деды и отцы их.
Кущинские башкирцы подтвердили точность граней и межей вотчины Илекейки Бекбаева с товарыщи и владели они ею по грамоте 1652 г.»

После подавления башкирских восстаний в XVII—XVIII вв. усилился захват и продажа за бесценок вотчин башкир под заводы и города, продолжавшиеся и в XIX веке.

21 апреля 1801 года башкиры Сызгинской волости продали владельцу Саранинского завода Ивану Осокину землю, находившуюся по течению реки Уфа по правому её берегу по следующим ориентирам: «От межи Красноуфимска служилых казаков по р. Санаре по обеим сторонам и от устья оной речки до вершины длиною на 30, а в ширину от межи Красноуфимских казаков чрез оную Санары прямою же линиею в 20 верст за сверх оной ещё состоящей смежно ниже речки Санары по речкам же Быргынды, Саргаю и Чуч(г)ату, впадающим в р. Уфу по течению с правой стороны с устья до вершины и до меж…»

Населенные пункты сызгинцев — Сызги, Озерки, Юва, Усть-Бугалыш, Верхний Бугалыш, Новый Бугалыш и Средний Бугалыш (ныне н/п Красноуфимского района Свердловской области).
В 1834 году в селе Сызги насчитывалось 235, а в 1859 году — 410 башкир. Также проживали тептяри (40 и 46 чел. соответственно). С 1757 года на вотчине Сызгинской волости известны деревни припущенных башкирами марийцев-тептярей Сарсаз 1-й и Сарсаз 2-й.

Примечания

Библиография 
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., Наука, 1974.
 Янгузин Р. З. Башкирские племена. Уфа: Китап, 1992.

Ссылки 
 Статья в Башкортостан: Краткая энциклопедия
 История башкирских родов: Кошсо, Сызги, Упей
 История башкирских родов: Кошсо, Сызги, Упей

Башкирские племена
История Свердловской области